Anna van Egmond, vooral bekend als Anna gravin van Buren (Grave, maart 1533 — Breda, 24 maart 1558), gravin van Buren, Lingen en Leerdam; vrouwe van IJsselstein, Borssele, Grave, Cranendonck, Eindhoven, Jaarsveld, Kortgene, Sint-Maartensdijk en Odijk, was de enige dochter van Maximiliaan van Egmont en Françoise de Lannoy en was de eerste echtgenote van Willem van Oranje.

Na het overlijden van haar vader Maximiliaan in 1548 werd Anna de nieuwe gravin van Buren. Op zijn sterfbed had Maximiliaan al het huwelijk tussen haar en Willem geregeld. Op 8 juli 1551 werd het huwelijk voltrokken, waarmee Willem de titel graaf van Buren ontving. Overigens bleef Anna erfrechtig en kon Willem dus geen aanspraak maken op de bezittingen van het graafschap. Na het huwelijk ging het echtpaar op het kasteel in Breda wonen.

Uit het huwelijk zijn drie kinderen geboren: 
Maria van Nassau (1553-1554) 
Filips Willem (1554-1618)
Maria van Nassau (1556-1616)

Het was de bedoeling dat het echtpaar in 1558 naar Dillenburg zou reizen, maar Anna werd ziek en de reis werd afgezegd. In maart overleed zij aan de gevolgen van de ziekte, op 25-jarige leeftijd. Zij ligt begraven in een grafkelder onder het praalgraf van Engelbrecht II van Nassau in de Grote of Lieve Vrouwe Kerk te Breda. Het graafschap Buren werd geërfd door haar zoon Filips Willem.

Uit de brieven die Willem en Anna aan elkaar schreven, blijkt dat sprake is geweest van een goed huwelijk. De bijnaam die de prins had voor zijn vrouw was Tanneke.

Literatuur
 Thera Coppens, De vrouwen van Willem van Oranje. Fontein, 1983.
  (2001) 'Spiegel van de tĳd: het huwelĳk van Willem van Oranje en Anna van Egmont-Buren (1551)' in: Jaarboek Oranje-Nassau Museum, p. 7-23 
 A.W.J. Mulder, " Anna van Egmond (1533-1558), gravin van Buren," in: Moeders uit ons vorstenhuis, 1938. p. 33-41

Gemaal van leden huis Oranje
Huis Egmont
Heer van IJsselstein
Heer van Cranendonck
Heer van Eindhoven
Egmond, Anna